Zeta – lettera dell'alfabeto latino
 Zeta – lettera dell'alfabeto greco
 BeOS/Zeta – un sistema operativo
 Zeta – stato medievale nei balcani
 Banovina della Zeta – una delle regioni del Regno di Jugoslavia
 Zeta – fiume del Montenegro
 Trasformata zeta – trasformata matematica
  – squadra di calcio montenegrina
 Iveco Zeta – autocarro prodotto da Iveco
 'ZETA' – prototipo di reattore nucleare a fusione realizzato in Inghilterra negli anni '50
 Zeta – (in seguito PCZeta) rivista di videogiochi realizzata dallo Studio Vit
 Zeta – programma televisivo di LA7 condotto da Gad Lerner e in onda dal gennaio 2013
 Zeta – protagonista della serie animata The Zeta Project
 Zeta – personaggio del fumetto Gunnerkrigg Court
 Zeta – cognome d'arte di un DJ/producer e cantante italiano noto a livello internazionale (Luca Zeta)
Zeta - Una storia hip-hop – film del 2016 diretto da Cosimo Alemà